Berceni – comune del distretto di Ilfov
 Berceni – comune del distretto di Prahova
 Berceni – quartiere di Bucarest
 Berceni – stazione della metropolitana di Bucarest